BMW E90 är en personbil, tillverkad av den tyska biltillverkaren BMW sedan 2005.

BMW E90
Den femte generationens 3-serie lanserades först som sedan (E90) i början av 2005. Senare tillkom kombin Touring (E91) 2005, som därefter följdes av coupé (E92) och cabriolet (E93) som båda presenterades sent 2006 och började säljas i Sverige som 2007 års modell.
Sista BMW 3 Serien i karossen E90 tillverkades 2012 då den sjätte generationen 3-serie presenterades (BMW F30).

Motor

Prestanda

Bilder

Externa länkar
 BMW Sverige

E90
Bakhjulsdrivna fordon
Fyrhjulsdrivna fordon